Строгов — славянская фамилия. Женская форма Строгова.

 Строгов, Анатолий Никандрович (1934—2010) — военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.
 Строгов, Юлиян (род. 1972) — болгарский боксёр.

 Строгова, Светлана Николаевна (род. 1971) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 «Михаил Строгов» — приключенческий роман Жюля Верна.
 Михаил Строгов (значения) — экранизации романа Жюля Верна.
 «Строговы» — многосерийный телефильм по одноимённому роману Георгия Маркова.